

Населені пункти та їхні частини

 Дембняк — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Дембняк — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Дембняк — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Дембняк — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Дембняк — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Дембняк — частина міста Наленчув у Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Дембняк — частина міста Ужендув у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Дембняк — частина міста Ужендув у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Дембняк — частина села Єрузаль у гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Дембняк — частина села Яцково-Ґурне в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дембняк — частина села Коритниця в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембняк — частина села Ґрабіна в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Дембняк — частина села Посядали в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембняк — частина села Жуково в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Дембняк — частина села Нова Весь у гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Дембняк — частина села Карси-Мале в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембняк — колонія в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Дембняк — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембняк — лісова осада в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки